Floret est un hameau de Trézelles 
 Florêt est une localité de la province de Liège.
  est un patronyme français.
 Joseph Floret est un homme politique français. 
 Saint-Floret est une commune française, située dans le département du Puy-de-Dôme.
 Anne Floret est une auteur de livre pour enfant.